Lulu, keresztnév
Lulu a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Lulu (1948) skót énekesnő
 Luis León Sánchez (1983) spanyol országúti kerékpárversenyző
Művészeti alkotások
 Lulu – Alban Berg operája
 Lulu – 1918-ban bemutatott magyar film, rendezte: Kertész Mihály
 Lulu – 1980-ban bemutatott francia film, rendezte: Walerian Borowczyk
 Lulu – Lou Reed és a Metallica közös albuma
egyéb
 Ludwigslust, város Mecklenburgben, Németországben, becenevén Lulu